Jason Brown (1982) walesi válogatott labdarúgó
 Jason Brown (1994) olimpiai bronzérmes amerikai műkorcsolyázó